verkorte vorm van: Cosmopolitan
 personages in Sonic X: Cosmo (Sonic X)
 personage in Fairly Odd Parents: Cosmo (Fee)
 Het platenlabel Cosmo